El término Módulo (del latín modŭlus) hace referencia a varios artículos:

Arquitectura 
El módulo es la medida que se toma como base para dimensionar todo el edificio
Módulo vitruviano
Modulor de Le Corbusier
Módulo Hele de Rafael Leoz

Diseño 
 Módulo es una parte repetitiva, autónoma e intercambiable de un diseño modular.

Física 
 En resistencia de materiales, un módulo elástico es una propiedad de los materiales que relaciona la tensión con la deformación:
 módulo de Young: relaciona tensiones normales y deformaciones longitudinales
 módulo de cizalladura: relaciona tensiones tangenciales y deformaciones angulares
 módulo de compresibilidad: relaciona esfuerzos triaxiales y deformaciones volumétricas
 módulo de balasto: relaciona la presión sobre un terreno con el asentamiento
 Módulo de torsión

Formación profesional 
módulo profesional es cada una de las unidades didácticas en que se dividen los ciclos formativos de formación profesional.

Informática 
módulo es una parte autónoma de un programa de ordenador
módulos en C++, incorporados en C++20.
 en particular, un módulo de núcleo es aquel que extiende las funcionalidades del núcleo de un sistema operativo
en lenguajes de programación, la operación módulo devuelve el resto de una división

Ingeniería espacial 
 diferentes componentes de naves espaciales (módulo lunar, módulo de mando y servicio, módulo orbital) o de la Estación Espacial Internacional

Juegos 
en juegos de rol, los módulos son suplementos opcionales que completan el manual de reglas

Matemáticas 
 un módulo es una estructura algebraica. Tipos particulares de este son el módulo inyectivo, el módulo proyectivo, el módulo libre y el módulo de Galois
 el módulo de un vector es la longitud del segmento que define un vector
 también se usa como sinónimo del valor absoluto de un número real
 la aritmética modular es un sistema aritmético para clases de equivalencia de números enteros
 el módulo es el resto de la división de dos números naturales. Este se expresa mediante la operación módulo

Mecánica 
 En el diseño de engranajes, el módulo es la relación entre el diámetro primitivo y el número de dientes

Además 
 En España, ciertas actividades declaran el IVA por el régimen de módulos
 Ferrari Modulo es un prototipo de automóvil diseñado por Pininfarina
 En Venezuela, se suele llamar "módulo" a los centros de salud pública de menor nivel

Enlaces externos